Лотито () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лотито, Клаудио (род. 1957) — итальянский предприниматель.
 Лотито, Мишель (1950—2007) — французский эстрадный артист.